Inside hace referencia a varios artículos:

Inside (fanzine), de ciencia ficción editado por Ron Smith fundado en 1953;
Inside (videojuego), videojuego desarrollado y publicado por Playdead en 2016 para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows;
Inside Björk, DVD de la cantante y compositora islandesa Björk;
Inside Job, documental;
Inside Out, desambiguación;

Además, las siglas Inside pueden referirse a:
 El sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España.